Le Livre de la jungle peut faire référence à :
 Le Livre de la jungle (The Jungle Book, 1894), roman de l'écrivain britannique Rudyard Kipling qui a inspiré les œuvres suivantes :
 au cinéma :
 Le Livre de la jungle (Jungle Book, 1942), film américain de Zoltan Korda ;
 Le Livre de la jungle (The Jungle Book, 1967), film américain de Wolfgang Reitherman, -métrage d'animation de Walt Disney Pictures ;
 Le Livre de la jungle (The Jungle Book, 1994), film américain de Stephen Sommers, long-métrage en prises de vues réelles des studios Disney, remake du film d'animation ;
 Le Livre de la jungle 2 (The Jungle Book 2, 2003), film américain de Steve Trenbirth,  long-métrage d'animation des studios Disney ;
 Le Livre de la jungle (The Jungle Book, 2016), film américain de Jon Favreau, long-métrage en prises de vues réelles des studios Disney et deuxième remake du film d'animation ;
 Mowgli : La Légende de la jungle (Mowgli: Legend of the Jungle, 2018), film américain d'Andy Serkis ;
 à la télévision :
 Le Livre de la jungle (Janguru Bukku Shōnen Mōguri, 1989-1990), série d'animation japonaise ;
 Le Livre de la jungle, souvenirs d'enfance (Jungle Cubs, 1996-1997), série d'animation américaine des studios Disney, d'après les personnages du film d'animation ;
 Le Livre de la jungle (2010), série d'animation française en 3D ;
 ainsi que :
 Le Livre de la jungle (1899-1939), cycle orchestral du compositeur français Charles Koechlin regroupant quatre poèmes symphoniques et trois chansons ;
  (Harvey Kurtzman's Jungle Book, 1959), roman graphique américain de Harvey Kurtzman, version satirique du roman de Kipling ;
 Le Livre de la jungle (Walt Disney's The Jungle Book, 1994), jeu vidéo de plates-formes de David Perry édité par Virgin Interactive.